

Lokalizacje

Niemcy 
 Egling – dzielnica gminy Murnau am Staffelsee w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Garmisch-Partenkirchen
 Egling – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bad Tölz-Wolfratshausen
 Egling an der Paar – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Landsberg am Lech

Zobacz też 
 Eglingen